Os Anais Fluminenses de Ciências, Artes e Letras foi um periódico publicado no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, à época da Independência.

Segunda revista literária publicada na cidade, terceira no país, veio a público com 115 páginas, não tendo passado do primeiro exemplar, em 1822.

Ver também
Imprensa

Fundações no Brasil em 1822
Jornais em língua portuguesa
Jornais extintos do Rio de Janeiro
Publicações fundadas em 1822